Jacob Finkelman (1907-2003) – giurista canadese
Paul Finkelman (1949) – storico statunitense
Wayne Finkelman (1947-1994) – costumista statunitense